Giuseppe Bellonci – medico italiano
 Goffredo Bellonci – giornalista e critico letterario italiano
 Maria Bellonci – scrittrice e traduttrice italiana